Bengt-Åke Gustafsson, švedski hokejist in hokejski trener, * 23. marec 1958, Karlskoga, Švedska.

Gustafsson je začel pri švedskem klubu Bofors IK, se preselil v Färjestads BK, nato pa v ligi NHL igral devet sezon za Washington Capitals. Po vrnitvi v Evropo se je vrnil h klubu Färjestads BK, kariero pa končal pri avstrijskem klubu VEU Feldkirch v sezoni 1998/99. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih ter po ene srebrne in bronaste medalje. 

Kot selektor švedske reprezentance je osvojil zlato olimpijsko medaljo na olimpijskem turnirju Torino 2006. 

Leta 2003 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2013 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Bofors IK
| Švedska 2. liga
| 73/74
|
| 8
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Bofors IK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 18
| 4
| 5
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bofors IK
| Švedska 2. liga
| 75/76
|
| 11
| 7
| 3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 76
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bofors IK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 22
| 32
| 18
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 32
| 15
| 10
| 25
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 2
| 6
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 33
| 13
| 12
| 25
|
| 10
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| WHA
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 79/80
|
| 80
| 22
| 38
| 60
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 80/81
|
| 72
| 21
| 34
| 55
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 81/82
|
| 70
| 26
| 34
| 60
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 82/83
|
| 67
| 22
| 42
| 64
|
| 16
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 2
| 7
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 83/84
|
| 69
| 32
| 43
| 75
|
| 16
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 84/85
|
| 51
| 14
| 29
| 43
|
| 8
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 85/86
|
| 70
| 23
| 52
| 75
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bofors IK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 28
| 16
| 26
| 42
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 3
| 8
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 87/88
|
| 78
| 18
| 36
| 54
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 88/89
|
| 72
| 18
| 51
| 69
|
| 18
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 37
| 22
| 24
| 46
|
| 12
|
| 10
| 4
| 10
| 14
|
| 18
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 37
| 9
| 21
| 30
|
| 6
|
| 8
| 2
| 6
| 8
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 5
| 5
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 35
| 12
| 20
| 32
|
| 26
|
| 6
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 17
| 14
| 31
|
| 32
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 93/94
|
| 54
| 20
| 43
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 94/95
|
| 41
| 21
| 42
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 36
| 20
| 46
| 66
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Alpska liga
| 96/97
|
| 41
| 21
| 41
| 62
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 96/97
|
| 52
| 24
| 54
| 78
|
| 10
|
|
| 3
| 13
| 16
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 6
| 8
|
| 2
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| VEU Feldkirch
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 46
| 10
| 30
| 40
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1292
| bgcolor="#7FFF00" | 488
| bgcolor="#7FFF00" | 814
| bgcolor="#7FFF00" | 1302
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 422
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 38
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1978
Hokejisti Bofors IK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti VEU Feldkirch
Švedski hokejski trenerji
Selektorji švedske hokejske reprezentance
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih